Хайнинген:

 Хайнинген — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Хайнинген — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.